

Die Liste der prominentesten Berge der Alpen führt alle Berge in den Alpen an, deren Schartenhöhe größer als 1500 Meter ist. Berge dieser Kategorie werden bisweilen auch als  bezeichnet.

Die Schartenhöhe oder Prominenz eines Gipfels ergibt sich als Differenz aus seiner Höhe und der der höchstgelegenen Einschartung (Bezugsscharte), bis zu der man mindestens absteigen muss, um einen höheren Gipfel zu erreichen. Sie ist damit neben der Dominanz ein objektives Maß für die Selbständigkeit eines Gipfels.

Neben der maßgeblichen Einschartung sind zwei Bezugsberge angegeben:  
 Der Prominence Master ist der der Bezugsscharte entlang des Kammverlaufs nächstliegende prominentere und höhere Gipfel, den man über diese Scharte erreichen kann, ohne tiefer absteigen zu müssen. 
 Der Island Parent ist der höchste Gipfel, der von der jeweiligen Bezugsscharte über einen Weg erreicht werden kann, der zur Gänze höher als diese Bezugsscharte liegt. Er ist der höchste Berg jenseits der Bezugsscharte, dessen eigene Bezugsscharte niedriger als die des betrachteten Gipfels liegt.

Siehe auch 
Liste der prominentesten Berge der Erde
Liste der prominentesten Berge Europas

Literatur 
 Richard Goedeke: Giganten der Alpen: Die 20 prominentesten Berge der Alpen. Bruckmann Verlag, 2006, ISBN 978-3-7654-4381-7.

Weblinks

Einzelnachweise 

!Prominenz
Alpen, Prominenz